Covariancia puede referirse:

al concepto general de covariancia en el análisis tensorial;
a la covariancia de Lorentz, una propiedad de las ecuaciones de la teoría de la relatividad especial;
al principio de covariancia, el requerimiento físico general que debe presentar una teoría física razonable en relación con las medidas realizadas por diferentes observadores.